Крута — річка в Україні, у Романівському й Житомирському районах Житомирської області. Ліва притока Шийки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 1,8 км.

Розташування 
Бере початок на північному заході від Трудового. Тече переважно на південний захід і на південному сході від Вили впадає у річку Шийку, ліву притоку Тетерева.

Посилання

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 295 (Крута № 72)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 43.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Романівського району
Річки Житомирського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці